«Кавка́зский пле́нник» — один из балетов на сюжет одноимённой поэмы Александра Пушкина (1821):
 «Кавказский пленник» — балет Катерино Кавоса, либретто и постановка Шарля Дидло (петербургский Большой театр, 1823).  
 «Кавказский пленник» — балет Бориса Асафьева, постановка Леонида Лавровского (Ленинград) и Ростислава Захарова (Москва), 1938.